Dorothy Stafford, Lady Stafford (1 de octubre de 1526 – 22 de septiembre de 1604) fue una noble inglesa, y un miembro influyente en la corte de Isabel I de Inglaterra, a quien Dorothy sirvió como Mistress of the Robes. Dorothy fue la sigunda esposa de Sir William Stafford, viudo de María Bolena. Dorothy y su familia fueron forzados a exiliarse en Ginebra durante el reinado de María I por profesar la religión protestante. El reformador protestante Juan Calvino fue padrino de su hijo menor.

A través de su abuela materna, Margaret Pole, condesa de Salisbury, Dorothy tenía algún derecho al trono inglés.

Familia 
Dorothy Stafford nació el 1 de octubre de 1526, la hija mayor de Henry Stafford, I Barón Stafford y Lady Ursula Pole, cuya madre, Margaret Pole, condesa de Salisbury, fue ejecutada en 1541 por orden del rey Enrique VIII. A través de su abuela, última descendiente de la dinastía Plantagenet, Dorothy y sus hermanos tenían ciertos derechos al trono de Inglaterra. Dorothy tenía trece hermanos, pero solo el nombre de once es conocido. Junto a su hermana Susan, Dorothy creció en casa de su tía, Elizabeth Stafford, duquesa de Norfolk. Dorothy era la sobrina favorita de la duquesa, lo que mostró con toda clase de regalos.

Matrimonio y descendencia 
En 1545 Dorothy Stafford se casó con su primo lejano, William Stafford, segundo hijo de Sir Humphrey Stafford de Blatherwycke, Northamptonshire, y su primera esposa, Margaret Fogge, hija de Sir John Fogge de Ashford, Kent.

La primera esposa de sir William Stafford, María Bolena, la hermana mayor de Ana Bolena, había muerto en julio de 1543. Sir William era el segundo marido de María Bolena. Sir William Stafford tuvo al menos dos hijos con su esposa, pero ambos murieron a una edad prematura

Sir William Stafford y Dorothy Staffor tuvieron tres hijos y tres hijas:

Sir Edward Stafford (1552–1604) de Grafton, quien se casó en primeras nupcias con Roberta Chapman (d.1578), la hija de Alexander Chapman de Rainthorpe Hall, Norfolk, con quien tuvo un hijo y dos hijas. Casado en segundas nupcias el 29 de noviembre de 1597, con Douglas Sheffield (1547–1608), hija de William Howard, I Barón Howard de Effingham, y hermana de Charles Howard, I conde de Nottingham.
William Stafford (1554–1612), casado en 1593 con Anne Gryme (m.1612), hija de Thomas Gryme de Antingham, Norfolk, con quien tuvo dos hijos, Dorothy y William Stafford (1593–1684).
Sir John Stafford de Marlwood Park (January 1556 – 28 September 1624), Thornbury, Gloucestershire, casado en primeras nupcias con Bridget Clopton (d. March 1574), hija de William Clopton de Kentwell Hall, con quien tuvo un hijo. El 29 de enero de 1580, contrajo segundas nupcias con Millicent Gresham (enterrada el 24 de diciembre de 1602), hija de Edmund Gresham (enterrado el 31 de agostos de 1586) y Joan Hynde, con quien no tuvo descendencia.
Elizabeth Stafford (1546 - 6 de febrero de 1599), casada primero con William Drury (1550–1590), con descendencia. Volvió a casarse con John Scott.
Ursula Stafford (b.1553), casada con Richard Drake (m. 11 de julio de 1603) de Esher, Surrey, caballerizo de  Isabel I, hermano de Bernard Drake. Madre de Francis Drake (m.1633).
Dorothy Stafford, probablemente muerte en la infancia.

El 23 de septiembre de 1545 Sir William Stafford fue nombrado caballero por Edward Seymour, Conde de Hertford durante la Guerra del cortejo duro. William murió en 1556, durante su exilio, por lo que su viuda e hijos se trasladaron a Basel.

Corte isabelina 
Tras el ascenso de la reina Isabel, la familia Stafford volvió a Inglaterra en 1559, donde ella fue recibida en la corte. Calvin  estuvo en desacuerdo con su marcha, e intentó mantener a su ahijado en Suiza. En 1563, Dorothy fue nombrada Mistress of the Robes de la reina, disfrutando de mucho poder en la corte. Ella usó su influencia para los intereses de familiares y amigos. En 1576se rompió una pierna, pero se recuperó sin renunciar a su cargo. Dos años después consiguió el cargo de embajador en Francia para su hijo, Sir Edward Stafford.

Ella mantuvo su puesto hasta la muerte de la reina en 1603, tras 40 años de servicio. Su hija mayor, Elizabeth Stafford, su yerno, Richard Drake, y sus hijastros fueron posicionados en la corte por ella.

Muerte 
Doroty murió el  22 de septiembre y 1604, y fue enterrada en la Iglesia de St. Margaret, Wesmister. Su efigie y su monumento se sitúan en el norte de la iglesia.

Ascendencia

Referencias 

Mujeres
Personas del período Tudor
Nobles de Inglaterra del siglo XVI
Mujeres de la Reforma protestante del siglo XVI
Familia Stafford
Damas de compañía de Inglaterra